Alan Minter (1951) – ex pugile britannico
 Anne Minter (1963) – ex tennista australiana
 Derek Minter (1932-2015) – pilota motociclistico britannico
 Elizabeth Minter (1965) – ex tennista australiana
 Jeff Minter, detto Yak (1962) – programmatore e autore di videogiochi britannico
 Kevin Minter (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Kirby Minter (1929-2009) – cestista statunitense
 Kristin Minter (1965) – attrice statunitense
 Leslie Walter Minter (1892-1979) – calciatore inglese, di ruolo difensore
 Marilyn Minter (1948) – pittrice, scultrice e fotografa statunitense
 Mary Miles Minter, pseudonimo di Juliet Reilly (1902-1984) – attrice statunitense